Country Garden Holdings — один из крупнейших операторов недвижимости в Китае (входит в «большую четвёрку» китайских девелоперов, наряду с Evergrande Group, Greenland Holdings и China Vanke, а также в число тридцати крупнейших компаний страны и в число 500 крупнейших компаний мира). Country Garden Holdings основан в 1992 году, с 2007 года котируется на Гонконгской фондовой бирже, штаб-квартира расположена в городе Фошань (Гуандун).

Country Garden Holdings специализируется на инвестициях в недвижимость, развитии и управлении проектами, строительных и отделочных работах, гостиничном бизнесе, а также инвестирует в робототехнику и цифровые технологии. По состоянию на 2019 год выручка Country Garden Holdings составляла 56,7 млрд долл., прибыль — 5,2 млрд долл., активы — 237,4 млрд долл., рыночная стоимость — 35,2 млрд долл., в компании работало 131,4 тыс. сотрудников.

Деятельность 
Country Garden Holdings имеет свыше 700 жилых и коммерческих проектов в более чем 200 городах Китая, а также в Малайзии, Индонезии и Австралии.

Крупнейшими проектами за пределами Китая являются масштабные комплексы, построенные в Малайзии: высотный жилой комплекс Country Garden Danga Bay в городе Джохор-Бару, «зелёный город» Forest City в городе Искандар-Путери (округ Джохор-Бару, штат Джохор) и элитный жилой комплекс Country Garden Diamond City в западном штате Селангор.

Кроме того, глава Country Garden Ян Гуоцян финансирует строительство в провинции Гуандун бесплатных средних школ и профессиональных училищ для детей из бедных семей. В июне 2018 года Country Garden приостановила все свои строительные проекты в Китае для проверки соблюдения правил техники безопасности. Это произошло после масштабной аварии на строительной площадке в провинции Аньхой, в результате которой погибли шесть человек.

Акционеры 
Основными акционерами Country Garden Holdings являются Ян Гоцян и его дочь Ян Хуэйянь. Ян Гоцян (по-кантонски Ён Куок Кён) начинал простым фермером и строителем, в 1992 году был одним из пяти основателей Country Garden, в 2005 году он передал свой пакет акций наследнице — Ян Хуэйянь. После того, как в 2007 году Country Garden вышла на Гонконгскую фондовую биржу, Ян Хуэйянь стала самой богатой женщиной Китая с состоянием, превышающим 16 млрд долларов.

В 2015 году китайский страховой гигант Ping An Insurance стал вторым по величине акционером Country Garden, приобретя 9 % акций компании за 800 млн долл. Другими значительными акционерами Country Garden являются The Vanguard Group (1,4 %) и BlackRock (1 %).

Дочерние компании 

 Funyard Hotels & Resorts
 Country Garden Education Group 
 Country Garden Properties (Hong Kong)
 Hong Kong Union Real Estate Services
 Country Garden Australia
 Jurong Country Garden Property Development
 Guangzhou Country Garden Business Management
 Guangdong Giant Leap Construction
 Foshan Shunde Country Garden Property Development   
 Wuhan Country Garden Lianfa Investment
 Chuzhou Country Garden Property Development
 Suzhou Country Garden Real Estate 
 Shaanxi Country Garden Real Estate
 Hunan Country Garden Real Estate
 Zengcheng Country Garden Property Development
 Taishan Country Garden Property Development    
 Golden Favor Investments
 Top Favor Holdings  
 Potential Star International
 Smart Insight International 
 Pure Smart Enterprises 
 Falcon Investments Development

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Country Garden Holdings 
 Официальный сайт Country Garden Properties (Hong Kong) 
 Официальный сайт Country Garden Australia 

Операторы недвижимости Китая
Компании Фошаня